Xiangtang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Xiangtang (socken i Kina, Hunan), 
 Xiangtang (socken i Kina, Hebei), 

Robotskapade Kinaförgreningar